Билл Дэна (сценический псевдоним, имя при рождении Уильям Сзатмари; 5 октября 1924 года, Куинси — 15 июня 2017 года, Нашвилл) — американский комик, актёр и сценарист. Многократный участник телевизионных шоу, таких как шоу Эда Салливана, зачастую в облике боливийского персонажа по имени Хосе Хименес или космонавта Джименеса.

Биография 
Уильям Сзатмари родился в городе Куинси, штат Массачусетс в семье еврейского эмигранта из Венгрии.

Во время Второй мировой войны служил в 263-м пехотном полку, 66-й пехотной дивизии в армии Соединенных Штатов минометчиком, пулеметчиком, а также неофициальным переводчиком. Награждён Бронзовой звездой.

Дана начал свою карьеру в студии NBC 6B с партнером Джином Вудом. В 1950-х годах он выступал на шоу The Imogene Coca Show, The Danny Thomas Show и Martha Raye Show. Он также продюсировал The Spike Jones Show.

Скончался 15 июня 2017 года в Нашвилле.

Карьера в кино

Роли 
 1991—1995 — Цветок (США)
 1991 — Отпуск Лены (США)
 1988—1992 — Золотые девочки (США)
 1986—1988 — Sledge Hammer! (США)
 1982—1988 — Сент-Элсвер (St. Elsewhere) (США)
 1981 — Убийство в Техасе (Murder in Texas) (США)
 1980 — Обнаженная бомба (The Nude Bomb) (США)
 1978—1981 — Вегас (Vegas) (США)
 1978 — Гид для замужней женщины (Guide for the Married Woman) (США)
 1977—1984 — Остров фантазий (Fantasy Island) (США)
 1974 — Лето Гаррада (Harrad Summer) (США)
 1967 — Итальянец в Америке (Un Italiano in America)(Италия)
 1967 — Занятое тело (The Busy Body) (США)
 1966—1968 — Бэтмен (Batman) (США)
 1966 — Шоу Дина Мартина (The Dean Martin Show) (США)
 1965—1970 — Напряги извилины (Get Smart) (США)
 1963—1967 — Боб Хоуп представляет (Bob Hope Presents the Chrysler Theatre) (США)
 1951—1971 — Шоу Реда Скелтона (The Red Skelton Show) (США)

Сценарист 
 1980 — Обнаженная бомба (The Nude Bomb) (США)
 1968—1979 — Все в семье (All in the Family) (США)

Примечания

Ссылки 
 Comic Bill Dana, who won fame as 'Jose Jimenez,' dies at 92

 
 Bill Dana at the American Comedy Archives
 

Актёры США
Артисты, известные под псевдонимами